
Molekulska formula -{C10H8}- se može odnositi na:

 Naftalen
 Azulen
 Pentafulvalen